Parque Lisboa (Alcorcón) - park in de gemeente Alcorcón, agglomeratie Madrid
 Parque Lisboa (metrostation) - metrostation bij bovenstaand park